(129) Antigone, asteroide descobert el 1873 per Christian Heinrich Friedrick Peters 
 Personatges:
 Antígona (filla d'Èdip)
 Antígona (filla d'Eurició)
 Antígona (filla de Laòmedon)
 Antígona (filla de Feres)
 Antígona (mare de Berenice I), mare de Berenice I i esposa de Ptolemeu Lagos
 Antígona (esposa de Pirros), esposa de Pirros de l'Epir
 Obres:
 Antígona (Sòfocles) (-442 aC), peça teatral de Sòfocles 
 Antigone (Rotrou), (1637) tragèdia de Jean Rotrou
 Antigona (1772), òpera de Tommaso Traetta 
 Antigone (Honegger) (1927), òpera d'Arthur Honegger
 Antígona (Salvador Espriu) (1939), peça teatral de Salvador Espriu
 Antígona (Anouilh) (1944), peça teatral de Jean Anouilh
 Antígona (Carl Orff) (1949), òpera de Carl Orff
 Antígona 66, peça teatral de Josep Maria Muñoz Pujol
 Quartier Antigone, obra de Ricard Bofill a Montpeller